Pizsma – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen.
 Pizsma – folyó Oroszországban, a Pecsora mellékfolyója.  
 Pizsma – folyó Oroszországban, a Vjatka mellékfolyója.